Or ou OR est un nom commun, une conjonction, un code, un sigle ou plus rarement un nom propre, qui peut désigner :

Nom commun 
or est l'élément chimique de numéro atomique 79, de symbole Au.
or, une couleur.
L'or, en héraldique, est l'un des deux métaux représenté par la couleur jaune.

Mot de liaison 
 or, une conjonction de coordination de la langue française,
 or, mot anglais signifiant « ou », est parfois utilisé pour désigner la fonction logique OU en logique appliquée à l’automatisme et à l’informatique,

Nom propre 
 Ôr de Scété, saint célébré le  par l'Église orthodoxe.
 Tomer Or, escrimeur israélien.
L'Or Mbongo est une chanteuse congolaise.
 Or, une rivière coulant au Kazakhstan et en Russie.

Code 
OR est le code de :
 
 
 Oregon, un des États-Unis, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays). (voir ISO 3166-2:US)
Province d'Orense, sur les plaques d'immatriculation espagnoles jusqu'en 1971.
 or : oriya (langue), selon la norme ISO 639 des codes des langues,
 record olympique, en anglais.

Sigle 
 Or (hiéroglyphe égyptien) ;
 OR ou Odds ratio, à ne pas confondre avec Risque Relatif.

Cinéma 
 2004, Or, film israélien réalisé par Keren Yedaya

Voir aussi 

 Ors, une commune française située dans le Nord,
 Ore, une commune française, située dans la Haute-Garonne,
 L'Øre ou Öre désigne la subdivision monétaire des couronnes danoises.
 Øystein Ore ( - ), est un mathématicien norvégien.

Code
Sigle de 2 caractères
